Miejscowości w USA:
 Camp Lake – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha
Gminy w USA:
 Camp Lake (ang. Camp Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift